Mère Patrie peut être le titre de :

 Mère Patrie, l'hymne de la République de Maurice
 Mère Patrie, un film grec de 2010

C’est également le nom de deux statues commémorant la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale :

 Statue de la Mère-Patrie à Volgograd (Russie).
 Statue de la Mère-Patrie à Kiev (Ukraine).